Cyane bezeichnet

 bei Ovid eine Nymphe, die versuchte, den Raub der Persephone durch Hades zu verhindern, siehe Kyane
 (403) Cyane, einen nach dieser Nymphe benannten Asteroiden
 in dem Roman Die letzte Welt die Frau des verbannten Ovids
 in der italienisierten Form Ciane einen Fluss in Sizilien, in den sich die Nymphe aufgelöst haben soll
 die Kornblume